São João da Serra (Piauí), município brasileiro
 São João da Serra (Oliveira de Frades), freguesia portuguesa

Desambiguações de topônimos